Saxesjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Saxesjön, Halland, sjö i Falkenbergs kommun,  (10,6 ha)
Saxesjön, Småland, sjö i Gislaveds kommun,  (12,3 ha)

Se även
Saxasjön
Saxsjön, sjö i Åre kommun,  (1,46 km²)
Väster-Saxsjön, sjö i Ånge kommun,  (36,8 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn